

Anime e manga 
Hiei, personaggio dell'anime e manga giapponese Yu degli spettri.

Astronomia 
6731 Hiei, un asteroide della fascia principale.
Hiei Chu Patera, una patera dell'emisfero settentrionale del pianeta Venere.

Geografia 
Monte Hiei, una montagna del Giappone situata a nord-est di Kyōto.

Marina 
Hiei, nave corazzata  della Marina imperiale giapponese.
Hiei, nave da battaglia classe Kongō della Marina imperiale giapponese.